Steinkirchen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Steinkirchen, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Steinkirchen, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern,